Duas espécis de algas vermelhas:

Melobesia pacifica  Masaki, 1968 - sinônimo de Melobesia tomitaroi Kloczcova, 1987.
Melobesia pacifica  Heydrich, 1901 sinônimo de Mastophora pacifica (Heydrich) Foslie, 1903

Desambiguação